Die Botanischen Gärten der Georg-August-Universität in Göttingen bestehen aus:

 Alter Botanischer Garten, 1736
 Forstbotanischer Garten, 1967 
 Experimenteller Botanischer Garten, 1970

Siehe auch 
 Liste von botanischen Gärten in Deutschland

Gottingen, Georg-August-Universitat
Georg-August-Universität Göttingen
Organisation (Göttingen)